Мето́ни () — село в Греции, на побережье залива Термаикос. Относится к общине Пидна-Колиндрос в периферийной единице Пиерия в периферии Центральная Македония. Население 699 человек по переписи 2011 года.

История 

Древняя Мефона основана в Пиерии в Македонии в 700 году до н. э. эретрийцами, афинскими союзниками.

У Мефоны Филипп II Македонский разбил Аргея, которого афиняне стремились поставить на македонский престол.

В 354 году до н. э. Мефона, принадлежавшая афинянам, сдалась после осады Филиппу II, который разграбил и разрушил её до основания. При осаде стрела, выпущенная неким Астером, повредила правый глаз Филиппу. Все жители выселены, город срыт, Астер распят.

В 31 году до н. э. во время гражданской войны в Древнем Риме при осаде Мефоны погиб царь Мавретании Богуд.

В Метони найдена чаша из Лесбоса с надписью, вырезанной после обжига, датируемая концом VIII — началом VII века до н. э.

До 1955 года село называлось Нео-Элефтерохори ().

Примечания 

Пиерия
Города Древней Греции
Населённые пункты Греции